

Населені пункти та їхні частини
 Ратає — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ратає — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ратає — село в гміні Вонхоцьк Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Ратає — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Ратає — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Ратає — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Ратає — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Ратає — частина міста Олесниця в Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Ратає — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Ратає — частина міста Гостинін у Ґостинінському повіті Мазовецького воєводства
 Ратає — частина міста Бжеґ у Бжезькому повіті Опольського воєводства
 Ратає — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Ратає — частина села Ратає-Карські в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ратає — колонія в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки